La Gauche démocratique est le nom de plusieurs partis politiques :
 Gauche démocratique en France :
 dont à la Chambre des députés, la Gauche démocratique,
 dont au Sénat, la Gauche démocratique ;
 Gauche démocratique en Irlande ;
 Gauche démocratique au Royaume-Uni ;
 Alliance de la gauche démocratique (SLD) en Pologne ;
 Mouvement de la gauche démocratique au Liban ;
 Parti de la gauche démocratique en Équateur ;
 Parti de la gauche démocratique en Slovaquie ;
 Parti de la gauche démocratique en Turquie.

Voir aussi